Ягги (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ягги, Анита (род. 1963) — швейцарская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Ягги, Мишель (род. 1987) — швейцарская кёрлингистка.
 Ягги, Томас (род. 1980) — английский кёрлингист.